powiat (1945-47) powstały z zachodniej części powiatu Rothenburg (Oberlausitz) 
 obowiązująca w latach 1990-94 nazwa Kreis Weißwasser